Gubernija di Tver' – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Tver' – oblast' della Russia